Суперкубок Англии по футболу 1957 года () — 35-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 22 октября 1957 года. В нём встретились «Манчестер Юнайтед», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1956/57, и «Астон Вилла», обладатель Кубка Англии 1957 года. «Манчестер Юнайтед» выиграл матч со счётом 4:0 благодаря «хет-трику» Томми Тейлора и голу Джонни Берри с пенальти.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Составы команд 

1957
Суперкубок Англии 1957
Суперкубок Англии 1957
Суперкубок Англии
События 22 октября
Октябрь 1957 года
Спортивные соревнования в Манчестере
Спорт в Великобритании в 1957 году